Un clandestin est une personne cherchant à se cacher ou à cacher sa situation irrégulière. Le terme est lié à diverses situations : passager clandestin, travailleur clandestin, étranger en situation irrégulière, opposant politique dans un régime totalitaire, terroriste, résistant indépendantiste, membre d'une armée de libération nationale, etc.

Le terme "clandestin" peut aussi désigner un agent important des services du renseignement extérieur français en référence aux opérations clandestines. 

Clandestin peut aussi faire référence à :

Cinéma 
 Clandestins, un film canadien réalisé par Denis Chouinard en 1997

Télévision 
 Clandestin, un téléfilm français réalisé par Arnaud Bedouët et diffusé en 2010

Voir aussi 
 
 
 
 
 Passeur

Homonymie de titre